Wildberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Wildberg, Zürich, ort och kommun, Bezirk Pfäffikon,

Tyskland 

 Wildberg, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Wildberg, Baden-Württemberg, 
 Wildberg, Temnitztal – en del av Temnitztal 
 Wildberg, Schönewalde – tidigare kommun 1998–2001, Schönewalde, Brandenburg

Österrike 

 Wildberg (bergstopp i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, lat 47,07, long 9,70), 
 Wildberg (bergstopp i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, lat 47,10, long 9,77), 
 Sarotla-Wildberg (samma som nummer 2)

Se även
 Schloss Wildberg – ett slott i distriktet Politischer Bezirk Horn

Robotskapade Österrikeförgreningar